Red Oak Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Red Oak Island (Florida)
 Red Oak Island (Georgia)
 Red Oak Island (Ohio)